Вашан () — сельский населённый пункт в Таджикистане. Расположен в Айнинском районе Согдийской области, на склоне гор вдоль ручья Вашан (приток Зеравшана). Расстояние от села до центра джамоата — 8 км, до центра района — 31 км.

Население — 1,5 тыс. человек.

В 1952 году Президиумом Верховного Совета Таджикской ССР был перечислен из состава кишлачного Совета Реват в состав кишлачного Совета Урметан. В настоящее время входит в Урметанский джамоат.

Слово вашан с согдийского языка означает полноводное пастбище. 

Из-за опасений оползней в 2000 году около 200 семей были переселены в район Деваштич и город Истаравшан.

Жители села в основном заняты в скотоводстве, садоводстве или трудятся за границей.

Примечания

Литература 
 Тақсимоти маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон — Д.: СИЭМТ, 2017. — 580 с. — ISBN 978-99947-33-68-2

Ссылки 
 Деҳаи Вашан 

Населённые пункты Айнинского района